

Geografia 

 Distretto di Spandau – Un distretto di Berlino
 Spandau – Un quartiere di Berlino

Edifici 
 Carcere di Spandau – Un carcere nell'omonimo quartiere
 Cittadella di Spandau – La più antica fortezza berlinese
 Stazione di Berlin-Spandau – Una stazione nel quartiere omonimo

Altro 
 Spandau Ballet – Un gruppo pop inglese degli anni '80
 MG 08 – Mitragliatrice tedesca della prima guerra mondiale, a volte denominata Spandau
 MG 42 – Mitragliatrice tedesca della seconda guerra mondiale, a volte incorrettamente denominata Spandau